Александр Геруа:
 Геруа, Александр Клавдиевич (1784—1852) — инженер-генерал, член Военного совета.
 Геруа, Александр Владимирович (1870 — не ранее 1944) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны и белого движения.